This One's for You – album di Barry Manilow del 1976
 This One's for You – singolo di Barry Manilow del 1976
 This One's for You – album di Teddy Pendergrass del 1982
 This One's for You – album dei Deez Nuts del 2010
 This One's for You – singolo di David Guetta featuring Zara Larsson del 2016
 This One's for You – album di Luke Combs del 2017